Beleg van Oostende (1601-1604)
Beleg van Oostende (1706)
Beleg van Oostende (1745)